Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2003 war die fünfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 3. bis 6. Mai 2003 in Sankt Petersburg statt.

Weltmeister wurde der Ukrainer Jaroslaw Wynokur, der im Finale den zweimaligen Sieger Jewgeni Stalew mit 7:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Wladimir Petuschkow und Māris Vartiks. Titelverteidiger Ilja Kiritschkow schied im Achtelfinale gegen Stanislaw Petriw aus. Qanybek Saghyndyqow, der zwei Jahre zuvor das WM-Finale gegen Wynokur gewonnen hatte, verlor im Viertelfinale gegen Māris Vartiks. Die beiden deutschen Teilnehmer, Wadim Polewoi und Ralf Souquet, schieden sieglos in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2003
Billardveranstaltung 2003
Billardturnier in Sankt Petersburg